Chris Buck (filmregisseur)
 Chris Buck (gitarist)